

События 
 Консулы Домиций Модест и Флавий Аринтей.
 372—374 — Епископ Сасимы (Каппадокия) св. Григорий из Назианза (ок.329-389). Учитель Церкви.
 372—375 (371—376), 378—394 — Епископ Нисы (Каппадокия) св. Григорий (ок.335-394). Брат Василия Великого.
 Пап с помощью Мушеха Мамиконяна подавил мятежных нахараров и вновь подчинил окраинные области.
 Восстание в Балхе наместника Аршакида, разбившего персов, при поддержке хионитов.
 Сыма Юй возведён на престол и умер.
 372 — Император Южного Китая Сыма Юй (Цзянь Вэнь-ди).
 Введение в Корее буддизма из Китая.

Скончались 
 Иларион (христианский аскет);
 Максим Эфесский, античный философ-неоплатоник;
 Никита Готский, христианский святой, великомученик.

См. также